Cerebro je česká freemium mobilní a desktopová platforma pro výuku přírodovědných oborů. Spuštěna byla oficiálně 1. prosince 2017.

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 
 AppStore
 GooglePlay

E-learning
Lékařský software
Zdravotnické vzdělávání
Vzniklo 2017